Мачкасы — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Мачкасы — село в Шемышейском районе Пензенской области.
 Мачкасы — деревня в Порецком районе Республики Чувашия.

См. также 
 Матькасы — деревня в Канашском районе Республики Чувашия.